Scar kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Scar (kulle i Antarktis),

Storbritannien 

 Scar Water, vattendrag, Skottland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar